XVIII. (18.) Korps bzw. XVIII. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XVIII. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 XVIII. Gebirgs-Korps (Wehrmacht)
 XVIII. Britisches Korps (Erster Weltkrieg)
 XVIII. US-Luftlandekorps
 XVIII. SS-Armeekorps